Navia puede referirse a:

Personas 
José Manuel Navia, fotógrafo español.
Miguel Navia, ilustrador español.
 Navia, apellido;
 Ricardo Navia, escritor chileno.

Geografía
 río Navia, cauce fluvial de España;
 Navia, concejo de Asturias, España;
 Navia (parroquia), parroquia del concejo homónimo en el Principado de Asturias.
 Navia de Suarna, municipio en la provincia de Lugo, España;
 San Paio de Navia, barrio de Vigo, España;
 Luis Navia, localidad de la Argentina;
 Navia es una parroquia del ayuntamiento de Vigo (Pontevedra), en la comunidad autónoma de Galicia (España).

Botánica 
 Navia, género de plantas la familia bromeliaceae;
 navia, nombre vulgar de la planta Vaccinium myrtillus;

Otros
 Navia, diosa precéltica.
 Navia (vehículo).